Грантс-Пасс () — город в штате Орегон, США, административный центр округа Джосефин. Город расположен на межштатной автомагистрали I-5, на северо-западе от Медфорда вдоль реки Рог.

Транспорт 
 Межштатная автомагистраль I-5
 Маршрут 199
 Маршрут 99 (Орегон)
 Маршрут 238 (Орегон)

Известные уроженцы и жители 
 Баррелл, Ти — американский актёр.
 Карл Баркс — американский художник-иллюстратор, автор вымышленного города Дакбург.
 Андерс, Дэвид - американский актёр.
 Карр, Терри - американский писатель-фантазист.
 Левин, Чарлз (актёр) - американский актёр.
 Уильямс, Кен (бейсболист) - американский профессиональный бейсболист.

Города побратимы 
 Рубцовск, Алтайский край

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Страница о партнёрских связях Грантс-Пасса и Рубцовска

Города Орегона
Окружные центры Орегона
Населённые пункты округа Джосефин